Студено́кский сельсове́т — муниципальное образование (сельское поселение) в России:
Курская область
 Студенокский сельсовет — в составе Железногорского района
 Студенокский сельсовет — в составе Рыльского района